Shiroishi hat folgende Bedeutungen:

 Shiroishi (Miyagi), Stadt in der japanischen Präfektur Miyagi
 Shiroishi (Saga), Gemeinde in der japanischen Präfektur Saga
 Shiroishi-ku (Sapporo), Stadtbezirk von Sapporo
 Bahnhof Shiroishi, Bahnhof in Sapporo
 Burg Shiroishi, Burg in Shiroishi (Miyagi)